Strecker steht für:
 Strecker (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Strecker, Muskel, siehe Extension (Medizin)
 Strecker-Synthese, chemische Reaktion
 Strecker, Beruf der Flachglas-Hersteller, siehe Waldglas#Hüttenvolk

Siehe auch:
 Streker